RAQ steht für:
 Raha, IATA-Code des indonesischen Flughafens
 Recovery Attitudes Questionnaire, eine Weiterentwicklung des Recovery-Modells
 eine US-amerikanische Rockband, siehe RAQ (Band)

raq steht für:
 Saam (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen in Nepal

 
RAQ